Реджинальд Джозеф Бродбент (, 3 августа 1906, Дурбан — 29 октября 1988) — английский шахматист, мастер. Чемпион Великобритании 1948 и 1950 гг. Бессменный чемпион Северных графств Англии с 1933 по 1946 гг. Трехкратный чемпион графства Ланкашир. Чемпион графства Суррей 1947 г. Четырехкратный чемпион Манчестера. Участник крупных международных турниров в Лондоне (1946 г.) и Бирмингеме (1951 г.). В составе сборных Англии и Великобритании участник ряда международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Бродбента  в базе Chessgames

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Дурбане